

Sigle 
 ULB – Sigla dell'Université libre de Bruxelles, Belgio.
 Underwater Locator Beacon  – dispositivo che consente la localizzazione della scatola nera

Codici 
 ULB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ulei (Vanuatu).